Oryctes kan syfta på:

 Oryctes (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Oryctes (växter) – ett släkte av växter